Römisches Königreich steht für:

 Römische Königszeit, Herrschaftsform des antiken Rom (753–510 v. Chr.)
 das Titularreich von Napoleon Franz Bonaparte, der als König von Rom proklamiert wurde

Siehe auch:
 Römischer König
 König von Rom
 König der Römer
 Römisches Reich (Begriffsklärung)
 Römische Republik (Begriffsklärung)